demänovka – rodzaj likieru
 Demänovka – rzeka na Słowacji